Ла-Сарса (Вальядолід) - муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.
Ла-Сарса (Бадахос) - муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос. 
Ла-Сарса-де-Пумареда - муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
Санта-Крус-де-ла-Сарса - муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.